Winged Victory (vittoria alata in lingua inglese) può riferirsi a:

 Winged Victory – commedia di Moss Hart del 1943
 Vittoria alata (Winged Victory) – film del 1944 diretto da George Cukor